Polne peut désigner :

Toponymie
 Polne, un village dans la voïvodie de Lubusz
 Polne, un village dans la voïvodie de Poméranie occidentale